La stagione 2022-2023 dei Charlotte Hornets è la 33ª stagione della franchigia, la 33ª nella NBA, la 33ª a Charlotte.

Draft 

Il Draft NBA 2022 si è tenuto il 23 giugno 2022. Agli Hornets spettavano due scelte nel primo round e una scelta nel secondo round.

Roster

Uniformi 

 Casa

Trasferta 

Alternativa 

Alternativa

Note

Collegamenti esterni 
 

Stagione 2022-2023 delle squadre di pallacanestro
2022-2023